Cheese – software
 Cheese – album di Stromae del 2010
 Cheese! – rivista mensile giapponese di shōjo manga
 Cheese – personaggio della serie animata Gli amici immaginari di casa Foster
 Cheese the Chao – personaggio della serie di videogiochi Sonic
 Cheese – Fiera internazionale del latte e del formaggio che si tiene negli anni dispari nel comune di Bra